De Marinis ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto De Marinis Stendardo di Ricigliano (1868–1940), italienischer Offizier, Bruder von Errico
 Donato Antonio De Marinis (um 1599–1666), italienischer Jurist
 Errico De Marinis (1863–1919), italienischer Soziologe und sozialistischer Abgeordneter, Bruder von Alberto
 Giovanni Battista De Marinis, von 1650 bis 1669 Ordensmeister der Dominikaner
 Leonardo De Marinis, Erzbischof von Lanciano 
 Tammaro De Marinis (1878–1969), italienischer Antiquar, Bibliograph und Bibliophiler
 Ubertino De Marinis († 1434), sizilianischer Jurist